Вольня́нск () — город в Запорожской области Украины. Входит в Запорожский район и образует Вольнянскую городскую общину. До 2020 года был административным центром упразднённого Вольнянского района, в котором составлял Вольнянский городской совет (включавший также село
Смородино).

Географическое положение 
Город Вольнянск находится на левом берегу реки Вольнянка, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Раздолье, ниже по течению примыкает село Смородино, на противоположном берегу — сёла Вольнянка и Новосёловка.
К городу примыкает село Павловское.

История 
1840 год — основан как село Софиевка семействами русских уездных дворян Мещерских и Костриковых.

В 1935 году село переименовано в пгт Красноармейское.

В 1944 году переименовано в пгт Червоноармейское.

В 1966 году посёлок стал городом Вольнянск.

В 1969 году численность населения составляла 11,8 тыс. человек, здесь действовали завод столовых приборов, завод пластмассовых изделий и маслодельный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла , крупнейшими предприятиями в это время являлись инструментальный завод и завод пластмассовых изделий.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 15 682 человек.

Российско-украинская война 
17 ноября 2022 года около 04:00 российские войска нанесли по городу три удара ракетами С-300. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек, в том числе трое детей. Все десять погибли. Также пострадал объект критической инфраструктуры.

23 ноября 2022 года, в день признания Европарламентом России государством — спонсором терроризма, российская армия снова ударила по Вольнянску двумя ракетами С-300. Одно попадание пришлось по родильному отделению, в результате чего погиб двухдневный младенец Сергей и получили ранения роженицы и медицинский персонал. Здание больничного корпуса претерпело разрушения, повреждены близлежащие дома.

Экономика 
 ОАО «Вольнянский машиностроительный завод им. Шевченко» (ООО НПП «Рост»)
 ООО «Срибна поляна» (Завод имени Шевченко)
 ООО «Ритм»
 ООО «Вольнянский комбинат хлебопродуктов»
 ОАО «Вольнянский маслозавод»
 ООО «Агропроинвест 08»
 ООО «Солнечные батареи „Альтернатива“»
 ЗАО «Агротехсервис»
 ООО «Пожтехника»
 ВАТ «Укртелеком»
 ООО «Мулино»
 Вольнянская птицефабрика
 Деливери
 Новая Почта

Транспорт 
 Железнодорожная станция Вольнянск на линии Москва — Севастополь
 Центральный автовокзал

Объекты социальной сферы 
 гимназия «Свиточ»
 3 общеобразовательные школы
 Вольнянский профессиональный лицей (ПТУ-61)
 Вольнянская школа-интернат
 3 детских сада
 Спортивная школа
 Детская художественная школа
 Музыкальная школа
 Вольнянская центральная районная больница
 Детская консультация
 Вольнянская поликлиническая больница
 Женская консультация
 центр детского и юношеского творчества
 Дом культуры
 Районная детская библиотека
 Районная библиотека для взрослых
 Музыкальная школа
 Футбольный стадион
 Стадион для мини-футбола с искусственным покрытием
 Парк имени Т. Г. Шевченка
 Парк Юбилейный
 Парк выпускников
 Районный суд
 прокуратура
 Вольнянский гороской отдел полиции
 отделение Укрпочты
 2 отделения Новой почты
 супермаркет АТБ
 Вольнянская налоговая инспекция (центр обслуживания плательщиков)

Религия 

 Свято-Владимирский храм УПЦ
 2 церкви евангельских христиан-баптистов
 Церковь адвентистов седьмого дня
 Христианская церковь «Победа»
 Церковь «Вифания»

Примечания

Ссылки 
 Вольнянский край — Видео журнал Вольнянска.
 

Города Запорожской области
Вольнянск